Valeille peut faire référence à :
 Valeille, commune française du département de la Loire ;
 Valeille, une vallée latérale du val de Cogne, en Vallée d'Aoste.